Nigérie je federativní republika tvořená 36 státy, které se dělí o suverenitu s federální vládou Nigérie, která sídlí v federálním teritoriu Abuja, kde se nachází stejnojmenné hlavní město Nigérie. Teritorium hlavním města je spravováno federální vládou.

Odkazy

Externí odkazy